Маріо Еварісто (ісп. Mario Evaristo, 10 грудня 1908, Буенос-Айрес — 30 квітня 1993, Кільмес) — аргентинський футболіст.
 Хуан Еварісто (ісп. Juan Evaristo, 20 червня 1902, Буенос-Айрес — 8 травня 1978, Буенос-Айрес) — аргентинський футболіст.
 Еварісто Баскеніс (італ. Evaristo Baschenis 7 грудня, 1617, Бергамо — 16 березня, 1677)- італійський художник доби бароко.
 Еварісто де Маседо, Еварісто де Маседо Фільйо (порт. Evaristo de Macedo Filho, нар. 22 червня 1933, Ріо-де-Жанейро, Бразилія) — бразильський футболіст.
 Хосе Еварісто де Урібуру, Хосе́ Еварі́сто де Урібу́ру (ісп. José Evaristo de Uriburu; 19 листопада 1831 — 23 жовтня 1914) — аргентинський адвокат і політик. 
 Бернардіна Еварісто, Бернардіна Еварісто або ж Бернардін Іверісто (англ. Bernardine Evaristo) — англійська письменниця.